Верхняя Силезия:

 Верхняя Силезия — исторический и географический регион на юго-востоке Силезии.
 Верхняя Силезия (провинция) — прусская провинция (1919—1938; 1941—1945).
 «Верхняя Силезия» — немецкий экспериментальный танк периода Первой мировой войны.

См. также